Speck puede referirse a:

 Speck, jamón tirolés; 
  Birnen, Bohnen und Speck, plato típico; o
 Zsa Zsa Speck, músico.